Dugo Polje je lahko:
 Dugo Polje, naselje v Bosna in Hercegovina
 Dugo Polje, naselje v Srbiji